Андрухо́вич () — украинская фамилия. Известные носители:

 Андрухович, София Юрьевна (род. 1982) — украинская писательница, переводчица и публицистка.
 Андрухович, Юрий Игоревич (род. 1960) — украинский поэт, прозаик и переводчик, эссеист.